Biemann ist der Familienname von:

 Christoph Biemann (* 1952), deutscher Autor, Regisseur und Fernsehmoderator
 Klaus Biemann (1926–2016), österreichisch-amerikanischer Chemiker
 Ursula Biemann (* 1955), Schweizer Videokünstlerin, Kuratorin und Autorin